Lista de jogos internacionais do Grêmio válidos pela Libertadores da América, Sul-Americana e torneios de caráter amistoso.

Estatísticas de Jogos Internacionais

Seleções e Selecionados 
 Atlético  1 x 1  Seleção Romena
 Atlético  5 x 3  Seleção Ucraniana
 Atlético  7 x 2  Seleção Ugandense
 Atlético  4 x 4  Seleção Búlgara
 Grêmio  3 x 2  Seleção Bolíviana
 Atlético  1 x 2  Seleção Jamaicana
 Atlético  3 x 1  Seleção Brasileira (Sub-20) 
 Atlético  1 x 1  Seleção Uruguaia (Sub-20) 
 Atlético  0 x 2  Seleção Chilena (Sub-20)
 Atlético  3 x 3  Seleção de Udine
 Atlético  1 x 0  Seleção Gaúcha (Sub-23)

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense